Абчинські гербу Абданк () шляхетський рід Корони Польської.

Персоналії 
I
 Вавринецть Абчинський (?-1754), підстароста острешовський.
II
 Францішек Абчинський
III
 Станіслав Абчинський
IV
 Генріх Абчинський
 Йозеф Абчинський

Примітки

Джерела та література 
 Abczyńscy // Herbarz polski. Uzupełnienia i sprostowania do części 1. Boniecki, Adam (1842—1909). — T.1. — p.17. 
 Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1, Warszawa 1904, s. 1. 

Шляхта
Польські родові герби